Veinticinco de Mayo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Veinticinco de Mayo (kommun), Chaco, 
 Departamento de Veinticinco de Mayo (kommun i Misiones), 
 Veinticinco de Mayo (ort), Misiones, 
 Partido de Veinticinco de Mayo (kommun i Argentina), Buenos Aires, 
 Departamento de Veinticinco de Mayo (kommun i Río Negro), 
 Departamento de Veinticinco de Mayo (kommun i San Juan), 
 Veinticinco de Mayo (kommunhuvudort i Argentina, La Pampa), 
 Veinticinco de Mayo (kommunhuvudort i Argentina, Buenos Aires), 

Robotskapade Argentinaförgreningar